NGC 5137 (другие обозначения — ZWG 72.71, PGC 46907) — галактика в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5137
Дева (созвездие)